Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Górny (ur. 1969) – polski dziennikarz i publicysta. 
 Jan Górny
 Jan Górny (1907-1945) – polski bokser, olimpijczyk
 Jan Górny (ur. 1933) – polski hokeista na trawie, olimpijczyk
 Kazimierz Górny (ur. 1937) – biskup diecezji rzeszowskiej
 Marek Górny – polski historyk
 Zbigniew Górny (ur. 1948) – polski dyrygent oraz kompozytor.

Miejscowości w Polsce:
Badów Górny • Barwałd Górny • Bączal Górny • Bąków Górny • Bełcz Górny • Białków Górny • Bieszków Górny • Budzisław Górny • Bukówiec Górny • Chełm Górny • Chlewisk Górny • Drochów Górny • Dźwiniacz Górny • Gawarzec Górny • Gliczarów Górny • Glinik Górny • Goczałków Górny • Goźlin Górny • Głuchów Górny • Gorzeń Górny • Górny Gród • Górny Młyn • Jasieniec Iłżecki Górny • Karpacz Górny • Kazimierz Górny • Kiełczew Górny • Krajnik Górny • Kraśnik Górny • Kwaśniów Górny • Komarów Górny • Kosarzew Górny • Krzeszów Górny • Kowalów Górny • Lubiechów Górny • Lubicz Górny • Lubień Górny • Luchów Górny • Łopiennik Górny • Łobozew Górny • Łówcz Górny • Mirocin Górny • Majdan Górny • Małyszyn Górny • Michałów Górny • Młodawin Górny • Młyn Górny • Mokronos Górny Niedarczów Górny-Kolonia Niedarczów Górny-Wieś • Osiek Górny • Osmólsk Górny • Pawłów Górny • Pomianów Górny • Ponętów Górny • Popielżyn Górny • Potok Górny • Przatów Górny • Radostów Górny• Skarszów Górny • Sokołów Górny  • Srogów Górny • Stanisław Górny • Szpetal Górny • Śladków Górny • Szalejów Górny • Śniadków Górny Śniadków Górny A • Tądów Górny  • Tur Górny • Uchań Górny • Ujazd Górny • Usnarz Górny • Wąsosz Górny • Witoszów Górny • Wardyń Górny • Widoradz Górny • Wodników Górny • Wrociszów Górny • Zbaków Górny • Zielin Górny
 
Geografia:

 Górny Palatynat – jedna z krain geograficzno-historycznych na terenie Niemiec.
 Górny Egipt – kraina starożytnego Egiptu.
 Górny Śląsk
 Rynek Górny w Wieliczce
 Rynek Górny w Wieliczce
 Rzeka Górny Wyg

Inne:
 Regiel górny
 Górny łuk styczny